Arnaldo Manoel de Almeida (egyszerűen Arnaldo) (Uberaba, 1992. április 15. –) brazil labdarúgó, a Criciúma hátvédje kölcsönben a Mirassoltól.

További információk 
Arnaldo adatlapja a soccerway.com oldalon 

1992-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Mirassol FC labdarúgói
A Rio Branco EC labdarúgói
Az América FC (RN) labdarúgói
Az AD Portuguesa labdarúgói
A CA Penapolense labdarúgói
A Criciúma EC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek